Lapon peut désigner :

 les Samis ;
 les langues sames ;
 Lapon, une ville du Soudan du Sud dans l'État d'Équatoria-Oriental.